Mainzer Straße steht für folgende Straßen:

 Mainzer Straße (Berlin-Friedrichshain)
 Mainzer Straße (Berlin-Neukölln)
 Mainzer Straße (Berlin-Wilmersdorf)
 Mainzer Straße (Remagen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Remagen #Rolandswerth
 Mainzer Straße (Wiesbaden)
 Mainzer Straße (Worms)
 Abschnitte der Kaiserstraße (Saarland und Rheinland-Pfalz)

	
Siehe auch:

 Räumung der Mainzer Straße in Berlin-Friedrichshain (1990)
 Neue Mainzer Straße
 Mainzer Landstraße